Drakhtik – comunità rurale della regione di Hadrut nel Nagorno Karabakh
 Drakhtik – comunità rurale della regione di Kashatagh nel Nagorno Karabakh